Варош може да се отнася за някое от следните понятия.

 варош – вид селище (градче, предградие, квартал) в Югоизточна Европа
 Варош (членувано Вароша) – квартал (бивше село) на Прилеп, Северна Македония
 Варош – села в Босна и Херцеговина (1), Словения (1), Сърбия (2), Хърватия (1)
 Варош – градски квартали в Хърватия (3: в Задар, Сплит, Шибеник)
 Дяволя Варош – скално образувание в Сърбия
 Котор Варош – град в Босна и Херцеговина
 Котор Варош – община в Босна и Херцеговина
 Нова Варош – град в Сърбия
 Нова Варош – община в Сърбия